Філіпп Дюпві (,  24 квітня 1985, Лаваль) — канадський хокеїст, центральний нападник клубу Нім.ХЛ «Томас Сабо Айс Тайгерс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2001 року в ГЮХЛК.

2003 року був обраний на драфті НХЛ під 104-м загальним номером командою «Колумбус Блю-Джекетс».

Захищав кольори професійних команд «Колорадо Аваланч», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Гамбург Фрізерс». Наразі ж грає за клуб Нім.ХЛ «Томас Сабо Айс Тайгерс».

Наразі провів 116 матчів у НХЛ.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Гамбург Фрізерс»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Колумбус Блю-Джекетс»